Риволи се може односити на:
 Риволи (Л'Аквила)
 Риволи (Торино)